Il doppio del torneo di tennis Bauer Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josh Goodall e Ross Hutchins che hanno battuto in finale Sander Groen e Torsten Popp 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Josh Goodall /  Ross Hutchins (Campioni)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (semifinali)

 Dominik Meffert /  Philipp Petzschner (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Adrian Ungur (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2006